Vochtigheidsmeter (materiaaltechniek)
 Grondvochtigheidsmeter
 Hygrometer